

Зубарево — присілок, Лузький район, Кіровська область
 Зубарево — село, Шилкинський район, Забайкальський край